

Скоттдейл — місто, штат Пенсільванія
 Скоттдейл — переписна місцевість, штат Джорджія